Janota ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Janota (1952–2011), tschechischer Ökonom und Finanzminister
 Elisabeth von Janota-Bzowski (1912–2012), deutsche Künstlerin
 Franz Janota von Janthal, österreichischer Offizier und Regimentskommandant 1789
 Johannes Janota (1938–2021), deutscher Altgermanist
 Jolanta Janota (* 1964), polnische Leichtathletin
 Josef Janota (1911–1994), deutscher Politiker (GB/BHE, GDP, SPD), MdL Baden-Württemberg
 Michał Janota (* 1990), polnischer Fußballspieler
 
 Ricardo Janota (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 Václav Janota, tschechoslowakischer Ringer

Siehe auch
Janotta